The Cub – film del 1913 diretto da Harold M. Shaw
 The Cub – film del 1915 diretto da Maurice Tourneur
 The Cub – film del 2013 diretto da Riley Stearns